Die Abkürzung DNN steht für:
 Dresdner Neueste Nachrichten, eine regionale Tageszeitung
 DotNetNuke, ein freies Web Application Framework
 Deep neural networks, künstliche neuronale Netze mit Zwischenlagen, siehe Deep Learning 

DNN